Натела Николаевна Квирквелия (, 1932 (по другим данным 1928) — 2013) — рабочая колхоза «Мебрдзоли» Зугдидского района Грузинской ССР, учитель. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1932 году в селе Ингири. Член КПСС.

В 1946—2011 гг. — колхозница колхоза «Мебрдзоли», учитель в Ингирской средней школе № 1 Ингирского чайного совхоза Зугдидского района Грузинской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1949 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». — за получение урожая сортового зеленого чайного листа 6301 килограмм на площади 0,5 га.

Умерла в 2013 году. Похоронена в селе Ингири на Ойремской старом кладбище.

Награды 
 Звание Героя Социалистического Труда (29.08.1949) с вручением золотой медали «Серп и Молот» (№ 4578)
 Орден Ленина (29.08.1949 — № 107401)
 Орден Трудового Красного Знамени (19.07.1950)

Примечания 

Члены КПСС
Похороненные в Грузии